Meinberg steht für:
 Bad Meinberg, Ortsteil der Stadt Horn-Bad Meinberg im Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Meinberg (Gemeinde Windhaag), Ortsteil von Windhaag bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Meinberg ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Meinberg (1893–1955), deutscher Politiker (USPD, KPD)
 Béla Meinberg (* 1995), deutscher Jazzpianist

 Eckhard Meinberg (* 1944), deutscher Sportpädagoge und Hochschullehrer
 Sebastian Meinberg (* 1982), deutscher Moderator und Redakteur
 Stephan Meinberg (* um 1969), deutscher Jazz-Trompeter
 Torsten Meinberg (* 1960), deutscher Jurist
 Wilhelm Meinberg (1898–1973), deutscher Politiker (NSDAP, DRP), MdR

Siehe auch:
 Mainberg, Meienberg (Begriffsklärungen)